«Аферист» () — криминальная драма 1999 года. Фильм снят по мемуарам Ника Лисона «Как я обанкротил „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника» (М., «Кейс», 2011).

Сюжет 
Основанная на реальных событиях история банковского клерка Ника Лисона, финансовые махинации которого привели к краху одного из крупных мировых банков.

Молодой специалист Ник Лисон был отправлен крупным британским банком «Бэрингз» в Сингапурское отделение. Там ему поручили вести торги на бирже и учёт активов в офисе. Из-за совмещения двух постов отсутствовал контроль со стороны Лондона, что развязало руки Лисону. Действия Ника на бирже принесли огромные убытки, результатом чего стало банкротство банка.

В ролях 
 Юэн Макгрегор — Ник Лисон
 Анна Фрил — Лиза Лисон
 Джон Стэндинг — Питер Бэринг
 Том Ву — Джордж Су

Ссылки 
 Рецензии на фильм

Фильмы-драмы Великобритании
Детективные фильмы Великобритании
Фильмы о финансистах
Фильмы об аферистах
Экранизации автобиографических произведений